Niemcy:
 Goldbeck – dzielnica Klütz
 Goldbeck – dzielnica Wittstock/Dosse
 Goldbeck – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Osoby:
 Walter Goldbeck – niemiecki polityk
 Willis Goldbeck – amerykański reżyser

Inne:
 Goldbeck – niemiecka firma budowlana
 Goldbeck – ród